Jantar může být:

 Jantar – minerál, fosilizovaná pryskyřice nebo vyroben uměle.
 Baltský jantar – mineralizované pryskyřice s vyšším podílem kyseliny jantarové, Baltský region.
 Jantar (gmina Stegna) – přímořská vesnice, okres Nowy Dwór Gdański, Polsko.
 Jantar Mantar – název pěti astronomických observatoří v Indii. 
 Jantarová komnata – místnost s bohatou výzdobou z jantaru z roku 1716, od konce druhé světové války je nezvěstná.
 Jantarová stezka – pravěká obchodní trasa z pobřeží Baltu ke Středozemnímu moři.
 Anna Jantar – polská zpěvačka (1950–1980).
 Ceny Jantar – česká kulturní cena pro umělce spojené s Moravskoslezským krajem.
Loděnice Jantar – ruské loděnice, Kaliningrad.
Maja Jantar – umělkyně, Belgie.